Лі́нкольн () — прізвище давньоанглійського походження. Прізвище, бере початок від назви міста Лінкольн (Англія), що означає «колонія біля озера/басейну», як поєднання бритонського слова lynn з латинським словом colonia.

Відомі носії:
 Авраам Лінкольн (також — Ейбрагам, Абрагам; ; 1809—1865) — 16-й президент США (з березня 1861 до квітня 1865), перший президент від Республіканської партії.
 Бенджамін Лінкольн (; 1733—1810) — американський воєначальник, генерал-майор, учасник Війни за незалежність США, перший міністр оборони США у 1781—1783.
 Бланш Лінкольн (;  1960) — американська політична діячка, від Демократичної партії.
  (, уроджений — Генрі Соскін, ;  1930) — британський письменник, телеведучий, сценарист і актор другого плану.
 Еббі Лінкольн (, уроджена Анна Марія Вулдридж, ; 1930—2010) — американська джазова співачка і акторка.
 Елмо Лінкольн (, уроджений — Отто Елмо Лінкенгелт, ; 1889—1952) — американський актор кіно.
 Ендрю Лінкольн (;  1973) — англійський актор.
 Мері Гарлен Лінкольн (; 1846—1937) — дружина Роберта Лінкольна.
 Мері Тодд Лінкольн (; 1818—1882) — дружина 16-го президента США Авраама Лінкольна, перша леді США з 1861 по 1865 рік.
 Роберт Тодд Лінкольн (; 1843—1926) — американський політик та юрист.
 Томас Лінкольн (; 1853—1871) — молодший син американського президента Авраама Лінкольна.

Див. також 
 Лінкольн (ім'я)

Примітки